W latach trzydziestych XX wieku ujednolicono w ZSRR system rejestracji pojazdów samochodowych. Krótko przed II wojną światową wprowadzono tablice rejestracyjne z dwiema literami i czterema cyframi. Ten system następnie zmodyfikowano w roku 1946, a potem jeszcze raz w 1959 tak, że oznaczenie składało się z 4 cyfr i trzech liter. Pierwsze dwie z tych trzech liter definiowały terytorialną jednostkę administracyjną, w której pojazd był zarejestrowany. System dwuliterowych przypisań terytorialnych utrzymany został po kolejnej modyfikacji radzieckich tablic rejestracyjnych z początku lat 80. Poniższe zestawienie (w kolejności alfabetycznej według alfabetu rosyjskiego) przedstawia znaczenie stosowanych w ZSRR oznaczeń pojazdów. Uwaga: niektóre jednostki terytorialne mogą mieć kilka oznaczeń, niekoniecznie z taką samą pierwszą literą (np. obwód moskiewski ma kilka oznaczeń zaczynających się na literę М, ale także kilka zaczynających się od litery Ю).

Radzieckie zestawienie
Transport w ZSRR